Le tournoi de tennis de Taïwan est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie WTA 125, se dispute du 16 au .

Tímea Babos remporte le simple dames. En finale, elle bat Misaki Doi, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière en simple dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Kanae Hisami et Kotomi Takahata.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Taïwan
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
 Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Taiwan
Tennis en novembre 2015
2015 à Taïwan